Les peltastes sont :

 des fantassins légers des armées grecques puis hellénistiques.
 des soldats romains qui attaquent et se protègent en position de « tortue ».
 des tortues terrestres : testudo

Synonyme de genre de tortues (nom scientifique)
Testudinidae